Рендина () може да се отнася за:

 Рендина или Рендинска река, река в Централна Македония, Гърция;
 Рендина, село в дем Бешичко езеро, Централна Македония, Гърция;
 Рендинска крепост, средновековна крепост, днес в Гърция;
 Рендина, село в дем Софадес, Тесалия, Гърция.